Brunbjerg kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Brunbjerg (Borbjerg Sogn) – en bebyggelse i Borbjerg Sogn
 Brunbjerg (Bording Sogn) – et areal og en bebyggelse og et ejerlav i Bording Sogn
 Brunbjerg (Halk Sogn) – en bebyggelse i Halk Sogn
 Brunbjerg (Stadil Sogn) – en bebyggelse i Stadil Sogn
 Brunbjerg (Vorgod Sogn) – et areal i Vorgod Sogn